

Geografia 
 Mga – città dell'Oblast' di Leningrado (Russia)
 Mga – affluente del Neva

Sigle 
 MGA (Matrox Graphics Architecture) – produttore di GPU e schede video canadese
 Metal Gear Acid – videogioco della Konami per PlayStation Portable
 Metodo globale autodifesa – sistema di difesa personale

Codici 
 MGA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Augusto C. Sandino di Managua (Nicaragua)
 mga – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua medio irlandese (900-1200)
 MGA – codice valutario ISO 4217 dell'Ariary malgascio, valuta del Madagascar

Altro 
 MG A – automobile sportiva britannica prodotta dal 1955 al 1962 dalla Morris Garages (MG)